Репнина́ — женская форма фамилии .
 Репнина, Елена Михайловна (в браке Шуйская; до 1564/1565—1592) — первая жена будущего царя Василия Шуйского.
 Репнина, Наталья Александровна (урождённая Куракина; 1737—1798) — статс-дама, племянница графов Никиты и Петра Паниных, жена генерал-фельдмаршала князя Н. В. Репнина.

См. также 
  
 Репнины